Aleksandr Michajlovič Belosel'skij-Belozerskij – diplomatico e scrittore russo
 Ėsper Aleksandrovič Belosel'skij-Belozerskij – generale russo
 Kostantin Ėsperovič Belosel'skij-Belozerskij – generale russo
 Sergej Kostantinovič Belosel'skij-Belozerskij – generale russo